Симеон I Великий — первый царь Болгарии (893—927);
 Симеон II — последний царь Болгарии (1943—1946).